Тугулы́м— топоним в Тугулымском городском округе и Тугулымском районе Свердловской области России.

 Тугулым — посёлок городского типа, административный центр городского округа и района.
 Тугулым — посёлок сельского типа.
 Тугулым — станция Свердловской железной дороги в одноимённом посёлке сельского типа.

См. также 
 Тугулымка
 Тугулымский городской округ
 Тугулымский заказник